Single numer jeden w roku 2000 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2000 (USA)
 Single numer jeden w roku 2000 (Japonia)

Zobacz też